

Antroponimi 
 Callinico – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Personalità religiose 
 Callinico I – arcivescovo bizantino, patriarca di Costantinopoli
 Callinico II – arcivescovo bizantino, patriarca di Costantinopoli
 San Callinico, martire con Imerio, Teodoro, Stefano, Pietro, Paolo, un altro Teodoro, Giovanni, un altro Giovanni e compagni, commemorati il 6 novembre

Politici 
 Callinico – esarca d'Italia
 Mitridate I Callinico – sovrano dello stato ellenistico di Commagene
 Selèuco II Callinico – sovrano del regno ellenistico dei Seleucidi

Altro 
 Callinico di Eliopoli, greco di origine siriana del VII secolo al quale è attribuita l'invenzione del fuoco greco

Toponimi 
 Callinicum – antica città, che corrisponde all'odierna località di al-Raqqa, sull'Eufrate in Siria